Por Drummond pode estar à procura de:

Lugares 
Austrália
 Drummond, uma vila em Victoria

Canadá
 Drummond condado da região de Centre-du-Québec no Quebec.
 Drummond (distrito), em Québec
 Drummond (provincial electoral district), a provincial electoral district in Quebec
 Drummond, New Brunswick, a village in New Brunswick

Nova Zelândia
 Drummond

Escócia
 Drummond, Ross and Cromarty

Estados Unidos da América
 Drummond (Alabama)
 Drummond (Idaho)
 Drummond (Illinois)
 Drummond (Maryland)
 Drummond (Michigan)
 Drummond Township, Michigan
 Drummond (Montana)
 Drummond (Oklahoma)
 Drummond (Pennsylvania)
 Drummond (Wisconsin)
 Drummond Island, Michigan

Pessoas 

 Thomas Drummond, engenheiro e inventor
 Drummond Hoyle Matthews, geólogo britânico

Brasil
 Carlos Drummond de Andrade, poeta
 Maria Julieta Drummond de Andrade, sua filha
 Carlos Eduardo Drummond, poeta
 João Batista Viana Drummond, nobre
 Isabelle Drummond, atriz
 Luizinho Drummond, patrono da G.R.E.S Imperatriz Leopoldinense
 Olavo Drummond, político
 Orlando Drummond Cardoso, ator
 Roberto Drummond, jornalista
 Ronaldo Gonçalves Drummond
Portugal
 Francisco Ferreira Drummond, historiógrafo e músico açoriano
 José Frederico Bravo de Drummond Ludovice, político
 Rui Drummond, cantor

Outros lugares
 Don Drummond, trombonista jamaicano

Outros 
 4693 Drummond, um asteróide
 Drummond Company, companhia mineradora do Alabama e Colômbia
 Estádio Jornalista Felipe Drummond, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
 Faculdade Drummond
 Grupo Drummond de Teatro

Ver também 
 Drummonds

Desambiguação